Primera División 1979 (Chili)
 Primera División 1979 (Argentinië)
 Primera División 1979 (Uruguay)
 Primera División 1979 (Paraguay)
 Primera División 1978/79 - Spanje